Ollers (Vilademuls), poble al municipi de Vilademuls (Pla de l'Estany)
 Ollers (Barberà de la Conca), poble al municipi de Barberà de la Conca (Conca de Barberà)